Цикл юниорских турниров ITF 2016 () — это элитный юниорский тур теннисистов, организованный ITF, как подготовительная ступень к своим взрослым турам. В 2016 году он включал:
 Итоговый одиночный Masters в Чэнду, Китай;
 4 турнира Большого шлема;
 Юниорский командный турнир ITF (Кубок Дэвиса у юношей и Кубок Федерации у девушек);
 прочие турниры, разбитые на 9 категорий.

Расписание Тура 2016 года 

 Юниорский тур ITF 2016 (девушки)
 Юниорский тур ITF 2016 (юноши)

Юниорский Masters ITF 
Второй розыгрыш юниорского Masters ITF прошёл 8-10 апреля 2016 года в Чэнду, КНР, на открытых хардовых кортах Сычуаньского международного теннисного центра. Были разыграны два одиночных приза — среди юношей и среди девушек. Проигравшие в каждом из раундов до финала разыграли места с третьего по восьмое в дополнительных матчах с соперниками, уступившими на этой же стадии чемпионата.

Командные турниры

Кубок Дэвиса 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победителями турнира в составе сборной России стали Ален Авидзба, Тимофей Скатов и Алексей Захаров.

Кубок Федерации 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победительницами турнира в составе сборной Польши стали Ига Швёнтек, Мая Хвалиньская и Стефания Рогозиньская-Дзик.

Рейтинг ITF 

По данным на 4 января 2018 года.

Примечания

См. также 
 Юниорский тур ITF

Ссылки 
 Официальный сайт юниорского тура ITF

2016